La donna del ritratto (The Woman in the Window) – film del 1944 diretto da Fritz Lang
La donna alla finestra (The Woman in the Window) – film del 2020 diretto da Joe Wright